Saoedi-Arabisch voetbalelftal (mannen)
 Saoedi-Arabisch voetbalelftal (vrouwen)